Gruschke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gruschke (1960–2018), deutscher Autor, Fotograf und Tibetkundler
 Dieter Gruschke (1939–2019), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Kruschke